Galatasaray SK (koszykówka kobiet)
 Galatasaray SK (koszykówka mężczyzn)